O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Cachambi foi uma escola de samba extinta do Rio de Janeiro. que assumiu o lugar da escola de samba Inferno Verde, que não vinha tendo bom desempenho, e jamais passara do Grupo 3.

Em 1982, a Acadêmicos do Cachambi obteve o vice-campeonato, no Grupo 2-B, equivalente hoje ao Grupo de acesso C com o enredo Da Magia à Alegria.

Em 1993, foi desclassificada porque não desfilou no chamado Grupo de Acesso, equivalente hoje ao D. Em 1996, foi uma das rebaixadas do Grupo D ao promover o enredo Araribóia, o Cobra da Tempestade, ficando em 11º lugar.

Em 1997, foi campeã do Grupo de acesso E, mas dissolveu-se a partir de 1998, não mais participando dos desfiles.

Carnavais

Bibliografia 
ARAÚJO, Hiram. Carnaval: seis milênios de história. Rio de Janeiro: Ed. Gryphus, 2003.

Acadêmicos do Cachambi
Fundações no Rio de Janeiro em 1962